Айдельштедт () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Дипхольц. Подчиняется управлению Барнсторф. Население составляет 1831 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 76,14 км². Официальный код — 03 2 51 017.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии